Jelena Belowa (russ. Елена Белова) ist der Name folgender Personen:

* Jelena Dmitrijewna Belowa (geb. Nowikowa; * 1947), sowjetische Fechterin
 Jelena Pawlowna Belowa (* 1965), russische Biathletin